Bruno Cremer (1929-2010), Frans acteur
Isaäc Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede, (1811-1879), Nederlands politicus 
Jacob Jan Cremer, (1827-1880), Nederlands prozaschrijver
Jacob Theodoor Cremer, (1847-1923), Nederlands grootondernemer, koloniaal expert en liberaal politicus
Jan Cremer (1940), Nederlands schrijver en beeldend kunstenaar
Pieter Geert Cremer (1867-1938), Nederlands waterbouwkundige
René Cremer, Nederlands honkballer 
William Randal Cremer (1828 – 1908), Brits liberaal parlementslid en pacifist